Ханс Шинц (, 6 декабря 1858 — 30 октября 1941) — швейцарский ботаник.

Биография 
Ханс Шинц родился в Цюрихе 6 декабря 1858 года.  

Шинц изучал естественные науки в Швейцарской высшей технической школе Цюриха; в 1883 году он получил учёную степень в Цюрихском университете. В 1883—1884 годах Шинц проводил исследования в Берлине с Паулем Фридрихом Августом Ашерсоном, а в 1884—1886 годах участвовал в экспедиции Франца Адольфа Эдуарда Людерица в Западную Африку. Шинц внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Ханс Шинц умер в Цюрихе 30 октября 1941 года.

Научная деятельность 
Ханс Шинц специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Публикации 
 Beiträge zur Kenntnis der Flora von Deutsch-Südwest-Afrika und der angrenzenden Gebiete. Berlin/Zürich 1888–1897.
 Ein neuer Bauernstaat im Südwesten Afrika’s. In: Mitteilungen der Ostschweizerischen Geographisch-Commerciellen Gesellschaft in St. Gallen. 1886, S. 26–31.

Примечания

Литература 
 
 Deutsches Kolonial-Lexikon. Band III (1920), S. 290
 Hans Werner Debrunner: Schweizer im kolonialen Afrika. Basler Afrika Bibliographien, Basel 1991, ISBN 3-905141-51-5.
 Völkerkundemuseum der Universität Zürich (Hrsg.): «Man muss eben alles sammeln». Der Zürcher Botaniker und Forschungsreisende Hans Schinz und seine ethnographische Sammlung Südwestafrika. NZZ Libro, Zürich 2012, ISBN 978-3-03823-770-9.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Hans Schinz
 Hans Schinz  в Historischen Lexikon der Schweiz
 Übersicht der Lehrveranstaltungen von Hans Schinz 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швейцарии
Ботаники XIX века
Ботаники XX века